Hear Me Now (Secondhand Serenade), een album van de Amerikaanse band Secondhand Serenade uit 2010
Hear Me Now (Alok), een nummer van de Braziliaanse dj's Alok en Bruno Martini uit 2016